BWO – akronim
 BWO – ang. techniczny akronim karcinotronu
 BWO – akronim oficjalnie promujący szwedzki zespół Bodies Without Organs